Могила Баба — многозначный термин.
 Могила-Баба (курган) — памятник истории национального значения Украины. Входит в государственный реестр недвижимых памятников. 
 Могила Баба (мемориальный комплекс) — мемориальный комплекс истории Великой Отечественной войны.
 Могила Баба (урочище) — ландшафтный заказник местного значения в Павлоградском районе Днепропетровской области